Катер-тральщик «Мотор ІІ» () — один из тральщиков военно-морского флота Болгарии.

История 
Судно было заложено и построено в Австрии и в 1942 году - куплено болгарским правительством у судоходного общества  для нужд Дунайской флотилии. Использовался в качестве патрульного катера.

Летом 1944 года он был затоплен отступавшими немецкими войсками у Русе. В 1946 году катер был поднят, отремонтирован и включён в состав флота.

В дальнейшем, «Мотор ІІ» действовал в составе болгарского минно-трального полудивизиона при минно-тральной бригаде советской Дунайской военной флотилии, в который вместе с ним также входили три других болгарских судна (буксиры-тральщики «Искър», «Кирил Попов» и «Христо Ботев»). Он принимал участие в разминировании русла реки Дунай.

В 1946 году на совещании министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции в Париже были озвучены предварительные условия мирного договора с Болгарией, которые предусматривали сокращение болгарского военно-морского флота (уменьшение численности личного состава, количества кораблей и судов и их общего тоннажа). В результате, «Мотор ІІ» был выведен из состава ВМС Болгарии.

Описание 
«Мотор ІІ» представлял собой двухвинтовой катер длиной 14,2 метра с двумя шестицилиндровыми дизельными двигателями "Siliringel" мощностью 100 л.с. каждый, оснащённый контактным минным тралом. Малая осадка позволяла успешно использовать катер для траления на мелководье.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии